FAEP steht für:
 FAEP (Verband), ein europäischer Verlegerverband
 Frühe akustisch evozierte Potentiale, eine Veränderung des Hirnstromkurvenbildes (EEG), die durch ein Schallereignis hervorgerufen wird

FA-EP steht für:
 Frente Amplio, ein linkes Parteienbündnis in Uruguay

Abkürzung